

Astronomia 
3866 Langley  – asteroide della fascia principale

Geografia 
Canada
City of Langley  – comune della zona metropolitana di Vancouver
Langley  – municipalità distrettuale della zona metropolitana di Vancouver
Francia
Langley  – comune dei Vosgi
Regno Unito
Langley (Cheshire)  – villaggio del Cheshire
Langley  – villaggio dell'Essex
Langley (Hampshire)  – villaggio dell'Hampshire
Langley (Kent)  – villaggio del Kent
Langley  – villaggio del Northumberland
Langley (Greater Manchester)  – area della Grande Manchester
Langley (Slough)  – villaggio del Berkshire
Stati Uniti
Langley (Arkansas)  – località della Contea di Pike
Langley  – località della Contea di Aiken
Langley  – città della Contea di Mayes
Langley  – località della Contea di Fairfax dove ha sede la CIA
Langley  – città della Contea di Island

Persone 
John Newport Langley  – medico britannico
Lesley Langley, modella britannica
Neva Jane Langley, modella statunitense
Noel Langley, scrittore e sceneggiatore statunitense
Samuel Pierpont Langley, scienziato e pioniere dell'aviazione statunitense
Tommy Langley, calciatore britannico
Walter Langley, artista britannico

Sport 
Joe Langley  – scuderia automobilistica statunitense

Altro 
Langley  – unità di misura della radiazione solare
Langley Air Force Base  – base aerea della United States Air Force, con sede a Hampton, intitolata al pioniere dell'aviazione Samuel Pierpont Langley, cui fu dedicata anche la prima portaerei (CV-1) della US-Navy.
Langley Research Center  – centro di ricerca della NASA, con sede a Hampton